Priez peut désigner :
 Priez, commune française située dans le département de l'Aisne ;
 Jeny Priez (1986-), animatrice française de télévision.